Акшоки́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Урджарського району Абайської області Казахстану. Адміністративний центр — село Акшоки.

Населення — 1097 осіб (2009; 1494 в 1999, 2157 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Акшокинська сільська рада (села Акшоки, Предгорне) колишнього Маканчинського району.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Урджарського району